Daewoo Prince — седан бизнес-класса, выпускавшийся южнокорейской компанией Daewoo Motors с 1991 по 1997 год. Он был построен на базе Opel Rekord E, однако внешний вид был слегка изменён. Автомобиль мог оснащаться 2 четырёхцилиндровыми двигателями — 1,8- или 2-литровыми атмосферными бензиновыми моторами, производившимися Opel. В более высокой комплектации автомобиль носил имя Super Salon, также имелась удлинённая версия Brougham.

 Размерность шин — 195/70 R14
 Кузов — стальной монокок
 Передняя подвеска — независимая, на продольных рычагах, пружинная, стабилизатор поперечной устойчивости
 Задняя подвеска — независимая, на продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости
 Рулевое управление — Rack & Pinion
 Передние тормоза — дисковые (размерность — 236 мм)
 Задние тормоза — барабанные

Примечания

Ссылки 
 Реклама Daewoo Prince 1991 года

Prince